Quellet ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Quellet, französischer Schriftsteller
 Laurent Quellet, Schweizer Segler, Olympiateilnehmer 1976
 René Quellet (1931–2017), Schweizer Pantomime